Батакское письмо () — блок стандарта Юникод, содержащий символы для записи батакских языков каро, мандайлинг, пакпак, сималунгун и тоба.

Список символов 

|}

Компактная таблица 
{| class="wikitable" style="border-collapse:collapse;background:#FFFFFF;font-size:large;text-align:center"
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small" | Батакское письмоОфициальная таблица символов Консорциума Юникода
|-style="background:#F8F8F8;font-size:small"
| style="width:45pt" |   || style="width:20pt"  | 0 || style="width:20pt"  | 1 || style="width:20pt"  | 2 || style="width:20pt"  | 3 || style="width:20pt"  | 4 || style="width:20pt"  | 5 || style="width:20pt"  | 6 || style="width:20pt"  | 7 || style="width:20pt"  | 8 || style="width:20pt"  | 9 || style="width:20pt"  | A || style="width:20pt"  | B || style="width:20pt"  | C || style="width:20pt"  | D || style="width:20pt"  | E || style="width:20pt"  | F
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+1BCx
| style="font-family:Pangururan, Noto Sans Batak;" title="U+1BC0: BATAK LETTER A" | ᯀ
| style="font-family:Pangururan, Noto Sans Batak;" title="U+1BC1: BATAK LETTER SIMALUNGUN A" | ᯁ
| style="font-family:Pangururan, Noto Sans Batak;" title="U+1BC2: BATAK LETTER HA" | ᯂ
| style="font-family:Pangururan, Noto Sans Batak;" title="U+1BC3: BATAK LETTER SIMALUNGUN HA" | ᯃ
| style="font-family:Pangururan, Noto Sans Batak;" title="U+1BC4: BATAK LETTER MANDAILING HA" | ᯄ
| style="font-family:Pangururan, Noto Sans Batak;" title="U+1BC5: BATAK LETTER BA" | ᯅ
| style="font-family:Pangururan, Noto Sans Batak;" title="U+1BC6: BATAK LETTER KARO BA" | ᯆ
| style="font-family:Pangururan, Noto Sans Batak;" title="U+1BC7: BATAK LETTER PA" | ᯇ
| style="font-family:Pangururan, Noto Sans Batak;" title="U+1BC8: BATAK LETTER SIMALUNGUN PA" | ᯈ
| style="font-family:Pangururan, Noto Sans Batak;" title="U+1BC9: BATAK LETTER NA" | ᯉ
| style="font-family:Pangururan, Noto Sans Batak;" title="U+1BCA: BATAK LETTER MANDAILING NA" | ᯊ
| style="font-family:Pangururan, Noto Sans Batak;" title="U+1BCB: BATAK LETTER WA" | ᯋ
| style="font-family:Pangururan, Noto Sans Batak;" title="U+1BCC: BATAK LETTER SIMALUNGUN WA" | ᯌ
| style="font-family:Pangururan, Noto Sans Batak;" title="U+1BCD: BATAK LETTER PAKPAK WA" | ᯍ
| style="font-family:Pangururan, Noto Sans Batak;" title="U+1BCE: BATAK LETTER GA" | ᯎ
| style="font-family:Pangururan, Noto Sans Batak;" title="U+1BCF: BATAK LETTER SIMALUNGUN GA" | ᯏ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+1BDx
| style="font-family:Pangururan, Noto Sans Batak;" title="U+1BD0: BATAK LETTER JA" | ᯐ
| style="font-family:Pangururan, Noto Sans Batak;" title="U+1BD1: BATAK LETTER DA" | ᯑ
| style="font-family:Pangururan, Noto Sans Batak;" title="U+1BD2: BATAK LETTER RA" | ᯒ
| style="font-family:Pangururan, Noto Sans Batak;" title="U+1BD3: BATAK LETTER SIMALUNGUN RA" | ᯓ
| style="font-family:Pangururan, Noto Sans Batak;" title="U+1BD4: BATAK LETTER MA" | ᯔ
| style="font-family:Pangururan, Noto Sans Batak;" title="U+1BD5: BATAK LETTER SIMALUNGUN MA" | ᯕ
| style="font-family:Pangururan, Noto Sans Batak;" title="U+1BD6: BATAK LETTER SOUTHERN TA" | ᯖ
| style="font-family:Pangururan, Noto Sans Batak;" title="U+1BD7: BATAK LETTER NORTHERN TA" | ᯗ
| style="font-family:Pangururan, Noto Sans Batak;" title="U+1BD8: BATAK LETTER SA" | ᯘ
| style="font-family:Pangururan, Noto Sans Batak;" title="U+1BD9: BATAK LETTER SIMALUNGUN SA" | ᯙ
| style="font-family:Pangururan, Noto Sans Batak;" title="U+1BDA: BATAK LETTER MANDAILING SA" | ᯚ
| style="font-family:Pangururan, Noto Sans Batak;" title="U+1BDB: BATAK LETTER YA" | ᯛ
| style="font-family:Pangururan, Noto Sans Batak;" title="U+1BDC: BATAK LETTER SIMALUNGUN YA" | ᯜ
| style="font-family:Pangururan, Noto Sans Batak;" title="U+1BDD: BATAK LETTER NGA" | ᯝ
| style="font-family:Pangururan, Noto Sans Batak;" title="U+1BDE: BATAK LETTER LA" | ᯞ
| style="font-family:Pangururan, Noto Sans Batak;" title="U+1BDF: BATAK LETTER SIMALUNGUN LA" | ᯟ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+1BEx
| style="font-family:Pangururan, Noto Sans Batak;" title="U+1BE0: BATAK LETTER NYA" | ᯠ
| style="font-family:Pangururan, Noto Sans Batak;" title="U+1BE1: BATAK LETTER CA" | ᯡ
| style="font-family:Pangururan, Noto Sans Batak;" title="U+1BE2: BATAK LETTER NDA" | ᯢ
| style="font-family:Pangururan, Noto Sans Batak;" title="U+1BE3: BATAK LETTER MBA" | ᯣ
| style="font-family:Pangururan, Noto Sans Batak;" title="U+1BE4: BATAK LETTER I" | ᯤ
| style="font-family:Pangururan, Noto Sans Batak;" title="U+1BE5: BATAK LETTER U" | ᯥ
| style="font-family:Pangururan, Noto Sans Batak;" title="U+1BE6: BATAK SIGN TOMPI" | ᯦
| style="font-family:Pangururan, Noto Sans Batak;" title="U+1BE7: BATAK VOWEL SIGN E" | ᯧ
| style="font-family:Pangururan, Noto Sans Batak;" title="U+1BE8: BATAK VOWEL SIGN PAKPAK E" | ᯨ
| style="font-family:Pangururan, Noto Sans Batak;" title="U+1BE9: BATAK VOWEL SIGN EE" | ᯩ
| style="font-family:Pangururan, Noto Sans Batak;" title="U+1BEA: BATAK VOWEL SIGN I" | ᯪ
| style="font-family:Pangururan, Noto Sans Batak;" title="U+1BEB: BATAK VOWEL SIGN KARO I" | ᯫ
| style="font-family:Pangururan, Noto Sans Batak;" title="U+1BEC: BATAK VOWEL SIGN O" | ᯬ
| style="font-family:Pangururan, Noto Sans Batak;" title="U+1BED: BATAK VOWEL SIGN KARO O" | ᯭ
| style="font-family:Pangururan, Noto Sans Batak;" title="U+1BEE: BATAK VOWEL SIGN U" | ᯮ
| style="font-family:Pangururan, Noto Sans Batak;" title="U+1BEF: BATAK VOWEL SIGN U FOR SIMALUNGUN SA" | ᯯ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+1BFx
| style="font-family:Pangururan, Noto Sans Batak;" title="U+1BF0: BATAK CONSONANT SIGN NG" | ᯰ
| style="font-family:Pangururan, Noto Sans Batak;" title="U+1BF1: BATAK CONSONANT SIGN H" | ᯱ
| style="font-family:Pangururan, Noto Sans Batak;" title="U+1BF2: BATAK PANGOLAT" | ᯲
| style="font-family:Pangururan, Noto Sans Batak;" title="U+1BF3: BATAK PANONGONAN" | ᯳
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" | 
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" | 
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" | 
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" | 
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" | 
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" | 
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" | 
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" | 
| style="font-family:Pangururan, Noto Sans Batak;" title="U+1BFC: BATAK SYMBOL BINDU NA METEK" | ᯼
| style="font-family:Pangururan, Noto Sans Batak;" title="U+1BFD: BATAK SYMBOL BINDU PINARBORAS" | ᯽
| style="font-family:Pangururan, Noto Sans Batak;" title="U+1BFE: BATAK SYMBOL BINDU JUDUL" | ᯾
| style="font-family:Pangururan, Noto Sans Batak;" title="U+1BFF: BATAK SYMBOL BINDU PANGOLAT" | ᯿
|-
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small;text-align:left" | Примечания
1.По состоянию на версию 15.0.
2.Серые клетки обозначают зарезервированные кодовые позиции.
|}

История 
В таблице указаны документы, отражающие процесс формирования блока.

См. также 
 Набор символов

Примечания